Dmytro Wołodymyrowycz Pidruczny (ukr. Дмитро Володимирович Підручний; ur. 5 listopada 1991 w Tarnopolu) – ukraiński biathlonista, mistrz świata, czterokrotny medalista mistrzostw Europy.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej pierwszy raz pojawił się w 2010 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w 	Torsby. Zajął tam 52. miejsce w biegu indywidualnym i ósme miejsce w sztafecie. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, zajmując między innymi siódme miejsce w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Novym Měscie w 2007 roku i ósme w biegu indywidualnym na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 13 grudnia 2012 roku w Pokljuce, zajmując 98. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 6 grudnia 2013 roku w Hochfilzen, gdzie zajął szóste miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 10 marca 2019 roku w Östersund, wygrywając rywalizację w biegu pościgowym. Zawody te odbywały się w ramach mistrzostw świata w Östersund, dzięki czemu Pidruczny został pierwszym w historii ukraińskim mistrzem świata w tej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2019/2020, kiedy zajął 17. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2014 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajął 54. miejsce w biegu indywidualnym i dziewiąte w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pjongczangu był między innymi siódmy w sztafecie mieszanej i dziewiąty w sztafecie mężczyzn, w sprincie zajął 21. miejsce, a w biegu pościgowym zajął 34. pozycję.

Na zimowej uniwersjadzie w Trydencie w 2013 roku zdobył trzy medale: złoty w biegu masowym, srebrny w sztafecie mieszanej oraz brązowy w sprincie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Tarnopolu
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ukraińscy biathloniści
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1991